Raubtier est un mot d'origine allemande signifiant en français carnivore. Il peut faire référence à :
 Raubtier, un groupe de metal industriel suédois
 la classe Raubtier (nom allemand de la classe Type 1924), une classe de six torpilleurs allemands
 Das Raubtier ist los!, titre allemand du film Une rousse obstinée (1950)

Wiktionnaire 

Raubtier